Název Dvorský potok má více vodních toků:

 Dvorský potok (přítok Hodonínky) – levostranný přítok Hodonínky v okrese Blansko
 Dvorský potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okrese Trutnov
 Dvorský potok (přítok Otavy) – pravostranný přítok Otavy v okrese Strakonice
 Dvorský potok (přítok Senice) – pravostranný přítok Senice v okrese Vsetín
 Dvorský potok (přítok Stoky) – levostranný přítok Stoky v okrese Sokolov
 Dvorský potok (přítok Stropnice) – pravostranný přítok Stropnice v okrese České Budějovice